L'expression « cathédrale de Stockholm » peut désigner :
 la Storkyrkan, ou église Saint-Nicolas, cathédrale de l'Église de Suède ;
 la cathédrale Saint-Éric de l'Église catholique.

Stockholm